Ло́цманская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лоцманская улица — улица в Волгограде.
 Лоцманская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Лоцманская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Лоцманская улица — улица в Приморском районе Мариуполя.